Drents heideschaap
Kempens schaap, ook wel Kempisch heideschaap genoemd
Schoonebeker heideschaap
Veluws heideschaap